Rivière Back (anglais : Back River) peut faire référence à :
 Rivière Back, dans le Nunavut au Canada ;
 Rivière Back dans l'île du Nord de Nouvelle-Zélande ;
 Rivière Back dans le Maryland aux États-Unis ;
 Rivière Back en Virginie aux États-Unis ;
 Rivière Back, un affluent de la rivière Powwow dans le New Hampshire et le Massachusetts, aux États-Unis ;
 Rivière Back, un petit affluent de la rivière Powwow ;
 Un nom alternatif de la rivière des Prairies au Québec, Canada.